Одиночний чоловічий розряд з настільного тенісу на Літніх Олімпійських іграх 2012 року проходив з 28 липня по 2 серпня у Виставковому центрі Лондона. В турнірі взяли участь 69 спортсменів із 45 країн, причому вперше від кожної збірної у змаганнях могли взяти участь максимум дві людини. 
Чемпіоном став китайський спортсмен Чжан Цзіке, який дебютував на літніх Олімпійських іграх. У фіналі йому вдалось перемогти свого співвітчизника Ван Хао, який завоював свою четверту олімпійську медаль. Третє місце посів німецький спортсмен Дмитро Овчаров. Овчаров став першим європейцем, починаючи з 2000 року, коли срібло виграв швед Ян-Уве Вальднер, кому вдалось потрапити на п'єдестал у чоловічому одиночному розряді.

Призери

Розклад
Весь час - (UTC+1).

Формат змагань 
Змагання проходили у форматі плей-оф, де і визначали медалістів.

Посів 
Посів спортсменів на олімпійському турнірі здійснювався згідно з рейтингом ITTF на початок липня 2012 року. Перші 16 сіяних спортсменів розпочинали виступи з третього раунду, а спортсмени, посіяні з 17 по 32-е місце, із другого раунду.

1-16

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

17-32

Змагання

Попередній раунд

Основні раунди

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Фінальні раунди

Примітки

Джерела 
 Змагання з настільного тенісу на офіційному сайті Олімпіади у Лондоні 

Липень 2012
Серпень 2012